Афта́фа, афта́ба () — кувшин для воды с длинным конусообразным носиком и ручкой, употребляемый мусульманами для омовения.

Кувшин чаще назывался по-арабски: афтафа. У таджиков он называется афтоба, в Узбекистане — абдаса.

Изготовление таких сосудов из керамики (чаще без применения гончарного круга) — традиционный народный промысел, которым занимаются обычно женщины. В Азербайджане и Средней Азии изготавливался из меди. В XVIII—XIX вв. афтафа из меди превратились в изысканные произведения декоративно-прикладного искусства. Сосуды с округлым туловом имели кольцеобразную ножку, длинный, изогнутый, обычно граненого сечения носик, узкое высокое горло, заканчивающееся откидной крышкой, и ручку в форме змеи или дракона. Поверхность сосуда украшали чеканкой, гравировкой с чернением, эмалью или золочением.

Галерея

Литература 
 

Предметы личной гигиены